Вёрёшмарти () — венгерская фамилия:
 Бела Вёрёшмарти (1844—1904) — венгерский политик, сын Михая Вёрёшмарти
 Михай Вёрёшмарти (1800—1855) — венгерский поэт

См. также 
 Площадь Вёрёшмарти — площадь в центре Будапешта, названная в честь Михая Вёрёшмарти
 Вёрёшмарти тер (станция метро) — станция Будапештского метрополитена на площади Вёрёшмарти
 Улица Вёрёшмарти — улица в центре Будапешта, названная в честь Михая Вёрёшмарти
 Вёрёшмарти утца (станция метро) — станция Будапештского метрополитена на улице Вёрёшмарти
 Театр имени Вёрёшмарти — театр в Секешфехерваре